Белокрылов — фамилия; имеет женскую форму Белокрылова. Известные носители:

 Белокрылов, Василий Алексеевич (1937—1996) — советский русский писатель, член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР.
 Белокрылов, Иван Александрович (род. 1963) — современный русский поэт, переводчик, публицист.
 Белокрылов, Пётр Иванович (1924—1967) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.